Komsomolskij - historyczna nazwa miasta Merke w Kazachstanie
Kilka miast i osiedli typu miejskiego w Rosji m.in.:
 Komsomolskij w Republice Komi
 Komsomolskij w Mordowii
 Komsomolskij w Kałmucji
 Komsomolskij – osiedle typu miejskiego w Dagestanie